

Geografia
 Murcia, città della Spagna nella comunità autonoma omonima
 Murcia, comunità autonoma della Spagna
 Murcia, municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental
 Alhama de Murcia, comune della Spagna nella comunità autonoma di Murcia
 Fuente Álamo de Murcia, comune della Spagna nella comunità autonoma di Murcia

Persone
 Thierry Murcia, storico spagnolo

Sport
 Club Atlético Voleibol Murcia 2005, squadra di pallavolo femminile di Murcia (Spagna)
 Club Baloncesto Murcia, squadra di pallacanestro di Murcia (Spagna)
 Club de Fútbol Ciudad de Murcia, squadra di calcio di Murcia (Spagna)
 ElPozo Murcia Turística, squadra di calcio a 5 di Murcia (Spagna)
 Vuelta a Murcia, corsa ciclistica a tappe che si svolge nella comunità autonoma di Murcia (Spagna)